Carl von Eberstein ist der Name folgender Personen:
* Carl Johan Eberstein (1758–1838), schwedischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Visby
 Carl Hermann Eberstein (1829–1885), deutscher Jurist und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Karl von Eberstein